Cette page présente le bilan saison par saison de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël.


Historique du championnat disputé 
Le tableau suivant synthétise le championnat disputé par le club au cours des saisons depuis sa fondation en 2009.

Tableau récapitulatif saison par saison

Notes et références

Notes

Références 

Fréjus Saint-Raphaël